E-Sky Lama är en produktfamilj av helikoptrar tillverkade av det kinesiska bolaget E-Sky. De är avsedda för nybörjare och levereras i lådor, där allt ingår förutom batteri, för att ha ett fullt flygfärdig maskin. Serien består av ursprungsmodellen Lama, Lama V2, Lama V3 och Lama V4

Lama v4 

Modellen har dubbla rotorer (sk coaxial) vilket gör den stabilare och lättare att flyga än de modeller som har en huvudrotor.
Den kan flygas uppåt/nedåt, framåt/bakåt, i sidled samt rotera. 
Motorerna är två stycken elmotorer som drivs med Li-Po batteri.

Specifikationer 
 Vikt: 215 g
 Längd: 360mm
 Diameter huvudrotor: 340mm
 Motor: 2 x 180el
 Elektronik / Mottagare: Kombinerat 4in1
 Servo: 2st 8g
 Flygtid: upp till 10min/laddning (beror på bl.a. flygsätt samt batterier och motorer)
 Batteripack: 7,4V 800mAh Li-Po
 Sändare: 4-kanals
 Gyro: Inbyggt i mottagaren

Radiostyrda helikoptrar